Cunha, A Cunha o da Cunha puede referirse a:
Apellido con Origen de Portugal
La palabra portuguesa para cuña.
El linaje nobiliario y el apellido castellanizado como Acuña.

Topónimos
Cunha (Braga)
Cunha (Paredes de Coura)
Cunha (Sernancelhe)
Cunha Alta
Cunha Baixa
Tristán da Cunha
Flores da Cunha
Microrregión de Euclides da Cunha

Apellido
Tristão da Cunha
Darlan Cunha
Virginia Da Cunha
Diego Ribas da Cunha
Nuno da Cunha
Euclides da Cunha
Alberto Cunha
Cássio Cunha Lima
Martín Vasques da Cunha
Afonso Cunha
Pedro Cunha
Manuel Cuña Novás
Thiago Cunha
Luís Carlos Almeida da Cunha
António Cardoso e Cunha
João Cunha-Silva
António da Cunha Telles
Aecio Neves da Cunha
Juan Cunha